Jinja (heiligdom), een heiligdom in het Japanse Shintoïsme.
 Jinja (stad), een stad in Oeganda.
 Jinja (district), een district in het oosten van Oeganda.
 Bisdom Jinja, bisdom in Oeganda.